Пановецкий сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Пановецкий сельский совет — Борщёвский район, Тернопольская область.
 Пановецкий сельский совет — Каменец-Подольский район, Хмельницкая область.